Adelaida Marie Anhaltsko-Desavská (německy: Adelheid-Marie; francouzsky: Adélaïde-Marie; 25. prosince 1833 – 24. listopadu 1916), anhaltsko-desavská princezna z rodu Askánců. Jako manželka Adolfa Lucemburského byla v letech 1851 až 1866 nasavskou vévodkyní a v letech 1890 až 1905 lucemburskou velkovévodkyní.

Rodina 
Adelaida Marie se narodila v Dessau v anhaltsko-desavském vévodství 25. prosince 1833 jako dcera Fridricha Augusta Anhaltsko-Desavského a Marie Luisy Šarloty Hesensko-Kaselské.

Manželství a potomci 
23. dubna 1851 se v Dessau stala druhou manželkou Adolfa, nasavského vévody a později lucemburského velkovévody. Měli spolu pět dětí, z nichž jen dvě se dožily dospělosti:

 1. Vilém IV. Lucemburský (22. 4. 1852 – 25. 2. 1912), velkovévoda lucemburský a titulární vévoda nasavský od roku 1905 až do své smrti
 ⚭ 1893 Marie Anna Portugalská (13. 7. 1861 Wertheim am Main – 31. 7. 1942 New York)
 2. Fridrich Pavel Vilém Nasavský (28. 9. 1854 Wiesbaden – 23. 10. 1855 tamtéž)
 3. Marie Nasavská (14. 11. 1857 Wiesbaden – 28. 12. 1857 tamtéž)
 4. František Josef Vilém Nasavský (30. 1. 1859 Wiesbaden – 2. 4. 1875 Vídeň)
 5. Hilda Nasavská (5. 11. 1864 Wiesbaden – 8. 2. 1952 Badenweiler)
 ⚭ 1885 Fridrich II. Bádenský (9. 7. 1857 Karlsruhe – 8. 8. 1928 Badenweiler), velkovévoda bádenský v letech 1907–1918, hlava rodu Zähringů od roku 1907 až do své smrti

Pozdější život 
Vévoda Adolf v roce 1866 podpořil Rakouské císařství v Prusko-rakouské válce. Po porážce Rakouska, Pruské království anektovalo Nasavsko a 20. září 1866 přišel Adolf s Adelaidou Marií o trůn.

V roce 1890 zemřel Vilém III. Nizozemský. Jeho jediná dcera Vilemína po něm nastoupila na nizozemský trůn, ale z následnictví Lucemburska byla smlouvou mezi oběma nasavskými větvemi vyloučena. Velkovévodství, které bylo od roku 1815 spojeno s Nizozemskem, přešlo na vzdáleného příbuzného královské nizozemské rodiny – nemajetného Adolfa – 23. listopadu 1890, v souladu s nasavským paktem. Adelaida Marie se tak stala lucemburskou velkovévodkyní.

Smrt 
Adelaida Marie zemřela 24. listopadu 1916 ve městě Königstein im Taunus v Německém císařství.

Vývod z předků

Reference

Externí odkazy 
 

Narození 25. prosince
Úmrtí 24. listopadu
Narození v roce 1833
Úmrtí v roce 1916
Askánci
Nasavsko-weilburská dynastie
Ženy
Narození v Dessau